Сантијаго Апоала има више значења:

 Општина Сантијаго Апоала (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Апоала (Сантијаго Апоала, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику